Саутгејт има више значења:
 Саутгејт (Флорида)
 Саутгејт (Мичиген)
 Саутгејт (Кентаки)